Rubén Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Rubén Rodríguez (Basketballspieler) (* 1953), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Rubén Rodríguez (Fußballspieler) (* 1967), uruguayischer Fußballspieler